Брыницы — название населённых пунктов:

Россия 
 Брыницы — деревня в Захаровском районе Рязанской области.
 Брыницы — деревня в Пронском районе Рязанской области.